James Walsh (né le  à Kingston au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie
Walsh débute tardivement sa carrière professionnelle en s'engageant à l'âge de 29 ans avec les Greyhounds de Détroit en 1926. En décembre de cette même année, alors que les Greyhounds cessent leurs activités, il signe un contrat comme agent libre avec les Maroons de Montréal dans la Ligue nationale de hockey et devient la doublure de Clint Benedict.

Il prend sa retraite de joueur en 1933, devenant entraîneur pendant deux saisons pour les Castors de Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1914-1915 || Kingston Collegiate Institute || OHA-Jr. || 4 || 3 || 1 || 0 ||  ||  || 3,23 ||  || 0 ||  || 3 || 1 || 1 || 1 ||  || 4,33 ||  || 0 || 
|-
| 1915-1916 || Frontenacs de Kingston || OHA-Jr. || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 7 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1916-1917 || Kingston A.C. || OHA-Jr. || 3 || 3 || 0 || 0 ||  ||  || 2,67 ||  || 0 ||  || 4 || 3 || 1 || 0 ||  || 3,5 ||  || 0 || 
|-
| 1918-1919 || Kingston A.C. || OHA-Int. || 4 || 3 || 1 || 0 ||  ||  || 2,75 ||  || 1 ||  || 8 || 4 || 4 || 0 ||  || 3,25 ||  || 0 || 
|-
| 1919-1920 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NOHA || 5 || 1 || 3 || 1 ||  ||  || 4,18 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1919-1920 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NMHL || 14 || 9 || 3 || 2 ||  ||  || 1,68 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1920-1921 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NOHA || 9 || 7 || 1 || 1 ||  ||  || 1,47 ||  || 4 ||  || 5 || 3 || 2 || 0 ||  || 4,8 ||  || 0 || 
|-
| 1920-1921 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NMHL || 16 || 13 || 3 || 0 ||  ||  || 1,61 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1921-1922 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NOHA || 8 || 7 || 1 || 0 ||  ||  || 2,16 ||  || 1 ||  || 2 || 0 || 1 || 1 ||  || 3,5 ||  || 0 || 
|-
| 1921-1922 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NMHL || 12 || 11 || 1 || 0 ||  ||  || 1,33 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1922-1923 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NOHA || 8 || 4 || 4 || 0 ||  ||  || 2,77 ||  || 0 ||  || 2 || 1 || 0 || 1 ||  || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1922-1923 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || Coupe Allan || 5 || 4 || 1 || 0 ||  ||  || 3,4 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1923-1924 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || NOHA || 7 || 6 || 1 || 0 ||  ||  || 2,85 ||  || 0 ||  || 7 || 5 || 2 || 0 ||  || 1,57 ||  || 2 || 
|-
| 1925-1926 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || CHL || 32 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,13 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1926-1927 || Greyhounds de Détroit || AHA || 6 || 0 || 6 || 0 ||  ||  || 3,83 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1926-1927 || Maroons de Montréal || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 3 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1927-1928 || Maroons de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 1,5 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1928-1929 || Americans de New York || LNH || 4 || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 0,23 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1928-1929 || Maroons de Montréal || LNH || 7 || 1 || 4 || 2 ||  ||  || 1,07 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1929-1930 || Maroons de Montréal || LNH || 30 || 16 || 10 || 4 ||  ||  || 2,34 ||  || 2 ||  || 4 || 1 || 3 || 0 ||  || 2,12 ||  || 1 || 
|-
| 1930-1931 || Maroons de Montréal || LNH || 16 || 7 || 7 || 2 ||  ||  || 2,25 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1931-1932 || Maroons de Montréal || LNH || 27 || 14 || 10 || 3 ||  ||  || 2,77 ||  || 2 ||  || 4 || 1 || 1 || 2 ||  || 1,16 ||  || 1 || 
|-
| 1931-1932 || Eagles de New Haven || Can-Am || 18 || 7 || 9 || 2 ||  ||  || 1,46 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1932-1933 || Maroons de Montréal || LNH || 22 || 8 || 11 || 3 ||  ||  || 2,58 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1932-1933 || Castors de Québec || Can-Am || 3 || 2 || 1 || 0 ||  ||  || 1 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 108 || 48 || 43 || 16 ||  ||  || 2,31 ||  || 12 ||  || 8 || 2 || 4 || 2 ||  || 1,68 ||  || 2 ||

Références 

Naissance en mars 1897
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Americans de New York
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en décembre 1959
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Castors de Québec
Décès à 62 ans